3 cieki w Polsce:
 Wisznia – struga, dopływ Budkowiczanki
 Wisznia – struga, dopływ Lubaczówki
 Wisznia – rzeka, dopływ Sanu

miejscowości na Ukrainie:
 Wisznia – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskiego, w rejonie samborskim
 Sądowa Wisznia – miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie mościskim

Zobacz też 
 Wisznia Mała, Wisznu, Wiśnia, Wiszniów